Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jan Kodeš che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-3, 6-2, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1972